Titanattus är ett släkte av spindlar. Titanattus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Titanattus